O Campeonato Catarinense de Basquete de 1999 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação Catarinense de Basketball. 

1999 no basquetebol